Il singolare del Commonwealth Bank Tennis Classic 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Shi-Ting Wang era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–4, 6–0 Nana Miyagi.

Teste di serie

  Sandrine Testud (secondo turno)
  Shi-Ting Wang (campionessa)
  Alexandra Fusai (primo turno)
  Nana Miyagi (finale)

 Sarah Pitkowski (quarti di finale) 
 Ludmila Richterová (quarti di finale) 
 Francesca Lubiani (primo turno) 
 Nathalie Dechy (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Commonwealth Bank Tennis Classic 1996